Maskinongé hat folgende Bedeutungen:

 Maskinongé (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Maskinongé (regionale Grafschaftsgemeinde), Verwaltungsbezirk in Québec
 Lac Maskinongé, See in Québec
 Rivière Maskinongé (Lac Saint-Pierre), Fluss in Québec
 Rivière Maskinongé (Rivière Rouge), Fluss in Québec
 französischsprachige Bezeichnung der Fischart Muskellunge